Лејтон Хјуит је освојио турнир. У финалу је победио Давида Налбандијана резултатом 6-1, 6-3, 6-2.

Носиоци 

  Лејтон Хјуит (победник)
  Марат Сафин (друго коло)
  Андре Агаси (друго коло)
  Тим Хенман (полуфиналиста)
  Јевгениј Кафељников (треће коло)
  Пит Сампрас (друго коло)
  Роџер Федерер (прво коло)
  Томас Јохансон (прво коло)
  Хуан Карлос Фереро (друго коло)
  Гиљермо Кањас (друго коло)
  Енди Родик (треће коло)
  Јиржи Новак (друго коло)
  Јунес Ел Ајнауи (прво коло)
  Томас Енквист (друго коло)
  Андреј Павел (треће коло)
  Никола Ескиде ''(треће коло)

<ol start="17">
 Рајнер Шитлер ''(треће коло)
 Шенг Схалкен ''(четвртфиналиста)
 Хуан Игнасио Чела ''(прво коло)
 Томи Робредо ''(прво коло)
 Макс Мирни ''(прво коло)
 Николас Лапенти ''(четвртфиналиста)
 Грег Руседски ''(четврто коло)
 Гастон Гаудио ''(друго коло)
 Фабрис Санторо ''(друго коло)
 Тод Мартин ''(друго коло)
 Гзавје Малис ''(полуфиналиста)
 Давид Налбандијан ''(финалиста)
 Џејмс Блејк ''(друго коло)
 Иван Љубичић ''(друго коло)
 Штефан Коубек ''(друго коло)
 Јарко Нијеминен ''(друго коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2002.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 2002.